Восьмой Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл в 1982 году в городе Поти (Грузинская ССР) по круговой системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Чемпионкой стала Елена Альтшуль, второе место у Людмила Сохненко. Бронзовым призёром стала Елена Михайловская.

Итоговая таблица

Литература 
 Полянская Н. В. Кудесницы шашек — Москва, 1987. — 183 с.

Ссылки 
 Статистика чемпионатов с 1975—1984 на сайте Шашки в России

Женщины 1982
1982 год в шашках
Спорт в Поти
Чемпионаты СССР в 1982 году
1982 год в Грузии
Соревнования по шашкам в Грузии